Чорбог ( — Четыре сада):

 Чорбог — сельская община в Варзобском районе Таджикистана. 
 Чорбог — село в Раштском районе Таджикистана.